Schwellheim steht für:
 eine humoristische Bezeichnung der Gemeinde Allschwil, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 eine Reggae-Band aus derselben Gemeinde, siehe Schwellheim (Band)